Sandvika ist der Name folgender Orte:
 Sandvika, Stadt in der norwegischen Kommune Bærum, Provinz Viken
 Sandvika (Frøya), Ort in der norwegischen Kommune Frøya, Provinz Trøndelag
 Sandvika (Lierne), Ort in der norwegischen Kommune Lierne, Provinz Trøndelag
 Sandvika (Øksnes), Ort in der norwegischen Kommune Øksnes, Provinz Nordland
 Sandvika (Stange), Ort in der norwegischen Kommune Stange, Provinz Innlandet
 Sandvika (Tvedestrand), Ort in der norwegischen Kommune Tvedestrand, Provinz Agder